Рубцовка — название нескольких населённых пунктов в России:
 Рубцовка — хутор в Перелюбском районе Саратовской области.
 Рубцовка — деревня в Инжавинском районе Тамбовской области.
 Рубцовка — исчезнувшая деревня в Прокопьевском районе Кемеровской области.